Amerikai Egyesült Államok
Wahpeton (Észak-Dakota)
Wahpeton (Iowa)